Bundestagswahlkreis 119 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Essen II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mülheim – Essen I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hochsauerlandkreis (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Iserlohn (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Iserlohn-Stadt und -Land (1949 bis 1961)